Il singolare del Grand Prix de Tennis de Lyon 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivan Ljubičić era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Kristian Pless.

Paul-Henri Mathieu ha battuto in finale 4–6, 6–3, 6–1 Gustavo Kuerten.

Teste di serie

  Marat Safin (quarti di finale)
  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
  Sébastien Grosjean (quarti di finale)
  Thomas Johansson (secondo turno)

 Younes El Aynaoui (primo turno)
 Fernando González (secondo turno)
 Maks Mirny (secondo turno)
 Ivan Ljubičić (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2002
ATP Tour 2002